Malaterre peut désigner :

Patronyme 

 Bernard Malaterre (1947-), auteur, réalisateur et acteur français ;
 Germaine Malaterre-Sellier (1889-1967), résistante et féministe française ;
 Jacques Malaterre, un réalisateur et metteur en scène français ;
 Sixtine Malaterre (1987-), une kayakiste française.

Titre 

 Le Dernier Chant des Malaterre, troisième et dernier tome de la série de bande dessinée Les Compagnons du crépuscule.
 Malaterre, bande dessinée de Pierre-Henry Gomont, chez Dargaud
Patronyme français